ATP-toernooi van Stuttgart (indoor), de Eurocard Open, een voormalig herentennistoernooi dat van 1990 tot en met 2001 op de kalender stond en van 1996 tot en met 2001 een Masterstoernooi was
ATP-toernooi van Stuttgart (outdoor), de Mercedes Cup, een herentennistoernooi behorende tot de ATP World Tour 250 dat sinds 1898 op de kalender staat